Solsidan (dorp), een villadorp in Zweden
Solsidan (televisieserie), een Zweedse televisieserie die zich in Solsidan afspeelt